EDI steht für:
 Economic Diversification Index, eine volkswirtschaftliche Kennzahl
 European Deterrence Initiative 
 Flughafen Edinburgh, nach dem IATA-Code
 Eidgenössisches Departement des Innern, das Schweizer Bundesdepartement
 Electronic Data Interchange, siehe Elektronischer Datenaustausch
 Elektrodeionisation
 Enomeni Dimokrates, liberale politische Partei in Zypern
 Europäisches Dokumentarfilm-Institut
 Evangeliumsdienst für Israel
 Encapsulation of DAB Interfaces, ein Transportformat, das bei der Zuführung von DAB eingesetzt wird und auf dem Distribution and Communications Protocol (DCP) aufsetzt

Edi steht für:
 Edi (Vorname), siehe dort für Bedeutung und Namensträger
 Edi (Maubisse), einen Ort und Suco Osttimors im Subdistrikt Maubisse
 Edmund, als Kurzform für einen männlichen Vornamen
 Edgar, als Kurzform für einen männlichen Vornamen
 Eduard, als Kurzform für einen männlichen Vornamen
 Edi (Film), einen polnischen Film aus dem Jahr 2002
 Edi (Trickfigur), eines der sechs  Mainzelmännchen des ZDF

Siehe auch:
 Eddy
 Eddi
 Edy
 Eddie
 EDIFACT
 CashEDI

Abkürzung